Минамата — многозначный термин.
 Минамата — город в префектуре Кумамото, Япония.
 Минамата — синдром, вызываемый отравлением метилртутью.
 «Минамата» — американский фильм 2020 года.